Navarones Kanoner kan henvise til flere artikler:

Navarones Kanoner (bog) – roman fra 1957 skrevet af Alistair MacLean.
Navarones Kanoner (film) – film fra 1961 som bygger på Alistair MacLeans roman.